Catarina dos Santos-Wintz (* 8. Juli 1994 in Lissabon) ist eine deutsche Politikerin. Sie wurde bei der Bundestagswahl 2021 für die CDU in den Deutschen Bundestag gewählt und zählt dort zu den jüngsten Mitgliedern.

Leben 
Dos Santos wurde 1994 in Lissabon geboren und wuchs in Eschweiler auf. Sie arbeitet als niedergelassene Rechtsanwältin in einer Düsseldorfer Kanzlei.

Politik 
Dos Santos Firnhaber hatte mehrere Posten innerhalb der CDU und der Jungen Union (JU) inne, unter anderem ist sie Vorsitzende der JU Aachen-Land, Mitglied im Landesvorstand der JU NRW (Leiterin Arbeitskreis Frauenförderung), Mitglied im Bezirksvorstand der JU Bezirk Aachen, Kreismitgliederbeauftragte der CDU Aachen Land, stellvertretende Vorsitzende der CDU Eschweiler, Mitglied des Städteregionstages Aachen (stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende) und Mitglied des Rates der Stadt Eschweiler. Sie war bei der Bundestagswahl 2021 Direktkandidatin der CDU im Bundestagswahlkreis Aachen II. Sie verfehlte dort das Direktmandat, zog aber auf Platz 14 der Landesliste in den Bundestag ein.

Weblinks 
 persönliche Homepage
 
 Profil auf den Seiten der CDU-NRW

Einzelnachweise 

Bundestagsabgeordneter (Nordrhein-Westfalen)
Politiker (Städteregion Aachen)
CDU-Mitglied
Politiker (21. Jahrhundert)
Person (Eschweiler)
Deutscher
Geboren 1994
Frau